Alarcón steht für:

 Alarcón (Spanien), mittelalterliches Dorf in Spanien
 Pozuelo de Alarcón, Stadt in der Autonomen Gemeinschaft Madrid

Alarcón oder Alarçón ist der Familienname folgender Personen:
 Agustín Alarcón (* 1962), spanischer Ruderer
 Ángel Alarcón (* 2004), spanischer Fußballspieler
 Arthur Lawrence Alarcon († 2015), US-amerikanischer Jurist 
 Bartolomé Alarcón (* 1963), spanischer Ruderer
 Daniel Alarcón (* 1977), US-amerikanischer Schriftsteller

 Fabián Alarcón (* 1947), ecuadorianischer Politiker und Präsident von Ecuador

 Hernando de Alarcón (16. Jahrhundert), spanischer Entdecker
 Honorio Alarcón (1859–1920), kolumbianischer Pianist und Musikpädagoge
 Joel Alonso Alarcón Limo (* 1981), peruanischer Fußballschiedsrichter
 Jorge Alarcón (* 1969), mexikanischer Schwimmer
 Jorge Alarcón Collignon (* 1950), mexikanischer Unternehmer und Funktionär
 José Alarcón (* 1988), venezolanischer Radrennfahrer
 Juan Ruiz de Alarcón (1580/81–1639), spanischer Dramatiker
 Leonardo García Alarcón (* 1976), argentinischer Cembalist, Organist und Dirigent
 Martín Alarcón, mexikanischer Leichtathlet
 Pedro Antonio de Alarcón (1833–1891), spanischer Schriftsteller
 Rafael Alarçón (* 1977), brasilianischer Squashspieler
 Raúl Alarcón (* 1986), spanischer Radrennfahrer
 Rex Andrew Alarcon (* 1970), philippinischer Geistlicher, Bischof von Daet
 Ricardo Alarcón (Fußballspieler) (1914–??), argentinischer Fußballspieler
 Ricardo Alarcón (1937–2022), kubanischer Politiker
 Richard Daniel Alarcón Urrutia (* 1952), peruanischer Geistlicher, Bischof von Tarma
 Williams Alarcón (* 2000), chilenischer Fußballspieler
 Williams Alarcón Fajardo (* 1965), chilenischer Fußballspieler